

Biologia 
Parassita – organismo che riceve sostentamento da un altro organismo.

Filosofia 
 Parassita - qualcosa che esiste solo in riferimento a qualcos'altro.

Personaggi 
 Parassita – personaggio della DC Comics, nemico di Superman

Tecnologia 
 Caccia parassita – velivolo trasportato da altro velivolo
 Calcolo parassita – in informatica una tecnica di programmazione

Sociologia e politica 
 Parassitismo – individui o gruppi di individui considerati non utili alla società

Pagine correlate 
 Parasite